Нижнетаги́льский металлурги́ческий комбина́т им. В. И. Ленина (НТМК; ранее Ново-Тагильский металлургический завод, НТМЗ) () — градообразующее предприятие Нижнего Тагила, Свердловской области, один из крупнейших металлургических комплексов России.

История 
В мае 1930 года Всесоюзное объединение «Сталь» поручило Гипромезу приступить к проектированию Ново-Тагильского металлургического завода. 

Строительство завода началось в марте 1931 года. В 1934 году строительство завода было заморожено из-за необходимости пересмотреть и изменить план строительства. Стройка возобновилась только в начале 1939 года.

В 1937 году был назначен первый директор завода — Белов Виталий Григорьевич. 

25 июня 1940 года на Ново-Тагильском металлургическом заводе был получен первый чугун. Эта дата считается днем основания завода..

В связи с началом Великой Отечественной войны завод был переведен на производство броневой стали, а на его территории расположили несколько эвакуированных производств..

В 1957 году металлургические предприятия города объединяются с НТМЗ и образуют Нижнетагильский металлургический комбинат.

21 апреля 1960 года комбинату присвоено имя В. И. Ленина. 

В октябре 1974 года была выплавлена сто миллионная тонна чугуна; введен в эксплуатацию крупнейший в мире блюминг «1500».

31 декабря 1991 года зарегистрировано АО «НТМК».

В 1995 году контрольный пакет акций НТМК получила компания «Евраз Групп».

В 2001 году НТМК стал частью холдинга «Евраз Групп». 

В 2003 году началась реконструкция нескольких цехов комбината.

ЕВРАЗ НТМК как производитель железнодорожных колес в 2012 году получил сертификаты Deutsche Bahn и AAR, в 2016 году сертификаты TSI от VUZ.

В 2020 году в честь 80-летия комбината была заложена электронная капсула с видеопосланиями. Капсула размещена на специальном сайте, послания станут доступны на 100-летие предприятия в 2040 году.

Собственники и руководство 
Контрольный пакет акций предприятия принадлежит российской металлургической компании «Евраз Груп».

После предоставления кредита $1,8 млрд «Евразу» представители ВЭБ в феврале 2009 года вошли в состав совета директоров НТМК для контроля над расходованием компанией предоставленных кредитов.

Деятельность 
В настоящее время в состав НТМК входят коксохимическое, доменное, сталеплавильное, прокатное, кислородное производства. На комбинате работает единственный в России и СНГ универсально-балочный стан по выпуску широкополочных балок и колонных профилей с высотой профиля от 150 до 1000 мм. В сортаменте цеха более 300 металлопрофилей двутавров. Также на стане выпускается шпунт Ларсена, который используется для укрепления береговой линии.

Предприятие производит ванадиевый чугун, ванадиевый шлак, поставляемый на другое предприятие ЕВРАЗа — ЕВРАЗ Ванадий Тула, где используется как сырьё для получения феррованадия. Выпускается металлопрокат для железнодорожного транспорта — в частности, все основные профили для вагоностроения, в том числе рельсы и колеса (колесобандажный и рельсобалочный цеха). Комбинат поставляет заготовки для трубопрокатного производства и конструкционный металлопрокат для машиностроения.

В начале 2008 года предприятие освоило выпуск новых марок стали, которые могут использоваться в производстве труб большого диаметра для магистральных газопроводов. На ЕВРАЗ НТМК освоено более 1200 марок стали.

Основная рудная база завода — Гусевогорское месторождение (город Качканар).

Финансовые показатели 
Выручка за январь-сентябрь 2008 года по РСБУ — 98,626 млрд руб. (рост на 34 % в сравнении с 2007), чистая прибыль — 30,622 млрд руб. (рост в 1,7 раза). Отрицательное влияние на увеличение прибыли от реализации продукции оказал факт увеличения себестоимости.

Реконструкция 
9 апреля 2018 года запущена новая доменная печь № 7. 

В июле 2020 года введена в работу обновленная доменная печь № 6.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (30.09.1943) — за успешное выполнение заданий ГКО по увеличению выпуска коксохимической продукции
 Орден Ленина (02.02.1966) — за досрочное выполнение заданий семилетнего плана и освоение новых производственных мощностей
 Орден Октябрьской Революции (25.12.1975) — за высокие показатели в девятой пятилетке
 Орден Отечественной войны 1-й степени (04.05.1985) — в связи с 40-летием Победы в Великой Отечественной войны за заслуги в обеспечении оборонной промышленности в 1941—1945 гг.

Примечания

Литература 
 Алексей Кушнарев: «НТМК всегда был и будет первопроходцем» [интервью с управляющим директором НТМК о достижениях и перспективах комбината] // Уральский рынок металлов. — 2010. — № 5/6. — С. 12—17.
 В строю гигантов / авт.-сост. А. А. Фоменко. — Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1966. — 180 с.
 Васютинский В. Ф. Хранители «старого соболя». История трудового коллектива Нижнетагильского металлургического комбината. — Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1990. — 415 с.
 Дягиль И. Человек, о котором ходили легенды [о директоре НТМК А. Ф. Захарове] // Тагильский металлург. — 2002. — 28 февраля.
 Кушнарев А. В. Нижнетагильскому металлургическому комбинату — 70 лет // Уральский рынок металлов. — 2010. — № 5. — С. 7—9.
 Маркевич В. Он любил жизнь и людей… [о директоре НТМК А. Ф. Захарове] // След на земле: ветеранам Нижнего Тагила посвящается. — Екатеринбург, 1999. — С. 117—123.
 Мезенин Н. «Сталь доброты превосходной…»: Очерки из истории отечественной металлургии. — Нижний Тагил: НТМК, 2001. — 94 с.
 Мезенин Н. Легендарный директор. Воспоминания ветерана [о директоре НТМК А. Ф. Захарове] // Тагильский рабочий. — 2007. — 23 мая.
 Нижнетагильский металлургический комбинат. — М.: Внешторгиздат, 1990. — 32 с.
 Панкратов В. Н. Запах металла. — Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1976. — 136 с.
 Полисюк М. Домна дала первый чугун // Уральский рабочий. — 1940. — 26 июня.
 Рябоконь Н. «Одежда» для танков // Тагильский рабочий. — 1985. — 26 февраля. 
 Сушков А. В., Михалев Н. А., Пьянков С. А. Средний Урал в системе Урало-Кузнецкого комбината: проблемы строительства Новотагильского металлургического завода в 1930-е годы // Вестник Челябинского государственного университета. — 2012. — № 25 (279). История. Вып. 52. — С. 56—66. 
 Сушков А. Трудное рождение металлургического гиганта: тагильская металлургия в биографии секретаря ЦК КПСС Аверкия Аристова // Веси. Провинциальный литературно-художественный, историко-краеведческий журнал [г. Екатеринбург]. — 2012. — № 6 (82). — Август. — Спецвыпуск «Нижний Тагил». — С. 52—66.  
 Сушков А. Непокорная броня: тагильская металлургия в биографии секретаря ЦК КПСС Аверкия Аристова // Веси. Провинциальный литературно-художественный, историко-краеведческий журнал [г. Екатеринбург]. — 2012. — № 6 (82). — Август. — Спецвыпуск «Нижний Тагил». — С. 67—76.  
 Три столетия «Старого соболя» / текст и коммент. С. Устьянцев. — Екатеринбург: Независимый институт истории материальной культуры, 2005. — 271 с.
 Юрий Комратов, или Так закалялась сталь / авт.-сост. Е. Логунов. — Екатеринбург: АКВА-Пресс, 2000. — 167 с.

Ссылки 

 Официальный сайт комбината
 Профсоюз НТМК
 Капсула времени ЕВРАЗ НТМК

Металлургические компании России
Предприятия чёрной металлургии СССР
Предприятия чёрной металлургии России
Предприятия Нижнего Тагила
Производители рельсов